Карачівка (місцевість) — місцевість на півдні міста Харкова
 Карачівка (платформа) — зупинний пункт в межах міста Харкова на лінії Харків-Пасажирський — Мерефа

Джерела та література 
 С. І. Кот. Карачівка  //